Шараев — русская фамилия.

 Шараев, Леонид Гаврилович (1935—2021) — украинский советский партийный деятель.
 Шараев, Николай Семёнович (1916—1988) — советский партийный деятель, председатель Смоленского горисполкома.